Демко — українське прізвище й ім'я. Походить від імені Дем'ян, Даміан.

Відомі особи:
 Демко Мартинович
 Демко Миколай
 Демко Михайло Юхимович
 Демко Чигиринський
 Демко Ігнатович «Многогрішний»
 Демко Тетчер

Інше:
 Демків

Українські прізвища
Українські імена